Eremazus är ett släkte av skalbaggar. Eremazus ingår i familjen Aegialiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Eremazus